Guillermo Martínez (atleet), Cubaans atleet
 Guillermo Martínez (schrijver), Argentijns schrijver
 Guillermo Martínez (schutter), Colombiaans sportschutter
 Guillermo Martínez (volleyballer), Argentijns volleyballer
 Guillermo Amor Martínez, Spaans voetballer
 Guillermo Ortiz Martínez, Mexicaans econoom
 Guillermo Martínez (waterpolo) (*1943), Cubaans waterpoloër